Giacinto Facchetti (1942-2006), footballeur italien ;
 Paul Facchetti (1912–2010), photographe et galeriste italo-français;
 Pietro Facchetti (1535/1539-1619), peintre et un graveur italien maniériste.